Ово је листа главних статистика каријере шпанског професионалног тенисера Рафаела Надала.

Достигнућа 

Надал је свој први професионални турнир освојио у Сопоту у Пољској 15. августа 2004. године. Од тада је победио на укупно 63 турнира у појединачној конкуренцији (што га ставља на девето место у историји) и на осам у конкуренцији мушких парова.

Надал је рекордер по броју освојених турнира из Мастерс 1000 серије (27), као и по броју финала (40). Такође, држи рекорд по броју укупних и узастопних титула на једном Мастерс турниру (Монте Карлу), на ком је тријумфовао од 2005. до 2012. године. Има још седам титула на Мастерсу у Риму, четири на Мастерсу у Мадриду, три у Индијан Велсу, и у Канади и по једну у Хамбургу и Синсинатију.

У досадашњој каријери Надал је освојио 14 титула на гренд слем турнирима, што га ставља на друго место у Опен ери, заједно са Питом Сампрасом. Освојио је Ролан Гарос девет пута, двапут Вимблдон и Отворено првенство САД и једном Отворено првенство Аустралије. Надал је седми тенисер у историји који је барем једном тријумфовао на сва четири гренд слем турнира. Такође је једини играч који је успео да неки гренд слем освоји девет пута. Освајач је и олимпијске златне медаље у Пекингу 2008. године и четвороструки шампион Дејвис купа заједно са репрезентацијом Шпаније.

На првом месту АТП листе Надал је боравио у три наврата: од 18. августа 2008. до 5. јула 2009, од 7. јуна 2010. до 3. јула 2011. и од 7. октобра 2013. до 7. јула 2014, укупно 141 недељу.

Надал је посебно успешан на шљаци. Имао је рекордни низ од 81 победе на тој подлози од априла 2005. до маја 2007. Освојио је Ролан Гарос девет пута и на том турниру има однос победа и пораза 66:1. Од 64 турнира које има 45 су на шљаци, као и 19 од 27 Мастерс турнира. Његов проценат победа на шљаци је 93%. Због ових успеха Надала зову „Краљ шљаке“ и сматрају га најуспешнијим тенисером у историји на тој подлози.

Финала великих турнира

Гренд слем финала

Појединачна конкуренција: 28 (20:8)

Завршни турнир сезоне

Појединачна конкуренција: 2 (0:2)

АТП Мастерс серија / Мастерс 1000 серија

Појединачна конкуренција: 51 (35:16)

Парови: 3 (3:0)

Олимпијске игре

Појединачна конкуренција: 2 (1 златна медаља)

Парови: 1 (1 златна медаља)

АТП финала

Појединачна конкуренција: 123 (86:37)

Парови (11:4)

Финала фјучерс и челенџер турнира

Финала егзибиционих турнира (2:1)

Резултати у појединачној конкуренцији 

{| class="wikitable" style=text-align:center;font-size:78%
|-
! Турнири !! 2002. !! 2003. !! 2004. !! 2005. !! 2006. !! 2007. !! 2008. !! 2009 !! 2010. !! 2011. !! 2012. !! 2013. !! 2014. !! 2015. !!  2016. !! 2017. !! 2018. !! 2019. !! 2020. !! 2021. !!!|О/И !!|Поб–пор !!|Проценат победа
|-
| colspan="23" | Гренд слем турнири
|- 
|style="background:#EFEFEF;" |Аустралијa
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ 
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|1/16
| style="text-align:center;"|69:15
| style="text-align:center;"|82%
|- 
|style="background:#EFEFEF;" |Ролан Гарос
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|13/17
| style="text-align:center;"|105:3
| style="text-align:center;"|97%
|- 
|style="background:#EFEFEF;" |Вимблдон
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center;"|Н 
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|2/14
| style="text-align:center;"|53:12
| style="text-align:center;"|81%
|- 
|style="background:#EFEFEF;" |САД
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center;"|Н 
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|4/15
| style="text-align:center;"|64:11
| style="text-align:center;"|85%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Поб–пор на ГС
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|3:2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|3:2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|13:3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|17:2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|20:3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|24:2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|15:2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|25:1
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|23:3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|14:2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|14:1
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|16:2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|11:4
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|5:2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|23:2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|21:3
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|24:2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|11:1
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|9:2
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|20/62
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|291:41
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|88%
|-
| colspan="23" |Завршни турнир сезоне
|- 
|style="background:#EFEFEF;" |  Финале АТП светске турнеје
|colspan=3|<small>Није се квалификовао
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|ГФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|ГФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|ГФ
| style="text-align:center;"|Н 
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|ГФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н 
| style="text-align:center;"|0/10
| style="text-align:center;"|20:16
| style="text-align:center;"|56%
|-
| colspan="23" |Олимпијске игре
|-
|style="background:#EFEFEF;"|  Летње олимпијске игре
|colspan=2 style="text-align:center; color:#ccc;"|Нису одржане
| style="text-align:center;"|Н
|colspan=3 style="text-align:center; color:#ccc;"|Нису одржане
|  style="text-align:center; background:gold;"|З
|colspan=3 style="text-align:center; color:#ccc;"|Нису одржане
| style="text-align:center;"|Н
|colspan=3 style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|1/1
|colspan=4 style="text-align:center; color:#ccc;"|Нису одржане
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|0/2
| style="text-align:center;"|6:0
| style="text-align:center;"|100%
|-
| colspan="23" |АТП Мастерс 1000 серија
|-
|style="background:#EFEFEF;" |Индијан Велс
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
| style="text-align:center;"|Н 
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="color:#ccc"|НО
| style="text-align:center;"|Н 
|  style="text-align:center;"|3/14
|  style="text-align:center;"|54:10
|  style="text-align:center;"|84%
|-
|style="background:#EFEFEF;" |Мајами
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|4К
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф 
| style="text-align:center;"|Н 
| style="text-align:center;"|Н 
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н 
|  style="text-align:center;"|0/13
| style="text-align:center;"|40:12
| style="text-align:center;"|77%
|-
|style="background:#EFEFEF;" |Монте Карло
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|11/17
| style="text-align:center;"|72:6
| style="text-align:center;"|92%
|-
|style="background:#EFEFEF;" |Хамбург/Мадрид<sup>1
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П 
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ 
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|5/15
| style="text-align:center;"|52:10
| style="text-align:center;"|84%
|-
|style="background:#EFEFEF;" |Рим
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ 
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center;"|10/17
| style="text-align:center;"|68:7
| style="text-align:center;"|91%
|-
|style="background:#EFEFEF;" |Канада
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
| style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|5/13
| style="text-align:center;"|38:8
| style="text-align:center;"|83%
|-
|style="background:#EFEFEF;" |Синсинати
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center;"|Н 
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н 
| style="text-align:center;"|Н 
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|1/12
| style="text-align:center;"|22:11
| style="text-align:center;"|67%
|-
|style="background:#EFEFEF;" |Мадрид/Шангај<sup>2
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|1/14
| style="text-align:center;"|29:13
| style="text-align:center;"|69%
|-
|style="background:#EFEFEF;" |Париз
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|КВ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|0/8
| style="text-align:center;"|22:6
| style="text-align:center;"|81%
|-
| colspan="23" |Дејвис куп
|-
|  Дејвис куп
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|ПО
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|ПО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|ПО
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|ПО
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО 
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|5/11
| style="text-align:center;"|29:1
| style="text-align:center;"|97%
|-
| colspan="23" | Статистике каријере
|-
| 
| style="text-align:center;"|2002.
| style="text-align:center;"|2003.
| style="text-align:center;"|2004.
| style="text-align:center;"|2005.
| style="text-align:center;"|2006.
| style="text-align:center;"|2007.
| style="text-align:center;"|2008.
| style="text-align:center;"|2009.
| style="text-align:center;"|2010.
| style="text-align:center;"|2011.
| style="text-align:center;"|2012.
| style="text-align:center;"|2013.
| style="text-align:center;"|2014.
| style="text-align:center;"|2015.
| style="text-align:center;"|2016.
| style="text-align:center;"|2017.
| style="text-align:center;"|2018.
| style="text-align:center;"|2019.
| style="text-align:center;"|2020.
| style="text-align:center;"|2021.
| style="text-align:center;"|О/И
| style="text-align:center;"|Поб–пор
| style="text-align:center;"|Проценат победа
|- style="text-align:center;" 
||Одиграни турнири
||1
||11
||18
||21
||16
||20
||19
||17
||17
||17
||11
||17
||15
||23
||16
||18
||9
||13
||6
||7
| colspan="3"|185
|- style="text-align:center;" 
||Титуле
||0
||0
||1
||11
||5
||6
||8
||5
||7
||3
||4
||10
||4
||3
||2
||6
||5
||4
||2
||2
| colspan="3"|87
|- style="text-align:center;" 
||финала
||0
||0
||2
||12
||6
||9
||10
||8
||9
||10
||5
||14
||7
||6
||3
||10
||5
||5
||2
||2
| colspan="3"|125
|- style="text-align:center;" 
||Поб–пор на тврдој подлози
||0:0
||1:2
||14:10
||28:6
||25:10
||31:12
||46:10
||42:12
||40:9
||33:11
||17:3
||36:4
||20:6
||30:12
||18:10
||41:10
||14:2
||32:3
||18:6
||5:2
||22/156
||491:140
||78%
|- style="text-align:center;" 
||Поб–пор на шљаци
||1:1
||11:6
||14:3
||50:2
||26:0
||31:1
||24:1
||24:2
||22:0
||28:2
||23:1
||39:2
||25:3
||26:6
||21:4
||24:1
||26:1
||21:3
||9:1
||19:3
||62/107
||464:43
||91%
|- style="text-align:center;" 
||Поб–пор на трави
||0:0
||2:1
||0:0
||1:2
||8:2
||8:2
||12:0
||0:0
||9:1
||8:2
||2:2
||0:1
||3:2
||5:2
||0:0
||3:1
||5:1
||5:1
|/
||0:0
||3/16
||50:13
||79%
|- style="text-align:center;" 
||Поб–пор на тепиху
||0:0
||0:2
||2:4
||0:0
||0:0
||0:0
||0:0
| colspan="13"color:#ccc;"|подлога укинута
||0/5
||2:6
||25%
|- style="text-align:center;" 
||Укупно поб–пор
||1:1
||14:11
||30:17
||79:10
||59:12
||70:15
||82:11
||66:14
||71:10
||69:15
||42:6
||75:7
||48:11
||61:20
||39:14
||68:12
||45:4
||58:7
||27:7
||23:4
||88/292
||1028:209
||83%
|- style="text-align:center;" 
||Проценат победа
||50%
||56%
||64%
||89%
||83%
||82%
||88%
||83%
||88%
||82%
||88%
||91%
||81%
||75%
||74%
||85%
||92%
||89%
||79%
||83%
| colspan="3"|83.1%
|- style="text-align:center;" 
||Позиција на крају године
||200
||49
||51
|  style="background:thistle;"|2
|  style="background:thistle;"|2
|  style="background:thistle;"|2
|  style="background:#0f0;"|1
|  style="background:thistle;"|2
|  style="background:#0f0;"|1
|  style="background:thistle;"|2
|  style="background:#ffebcd;"|4
|  style="background:#0f0;"|1
|  style="text-align:center; background:#9cf;"|3
|  style="background:#ffebcd;"|5
|  style="background:#ffebcd;"|9
|  style="background:#0f0;"|1
|  style="background:thistle;"|2
|  style="background:#0f0;"|1
|  style="background:thistle;"|2
|  style="background:#ffebcd;"|
| colspan="3"||}

1Други Мастерс на шљаци се одржавао у Хамбургу до 2009. године, а потом је премештен у Мадрид.

2Претпоследњи Мастерс у сезони се одржавао у Мадриду до 2009. године, а потом је премештен у Шангај.

 Резултати у паровима 

{| class="wikitable"
|-
! Турнири !! 2002. !! 2003. !! 2004. !! 2005. !! 2006. !! 2007. !! 2008. !! 2009 !! 2010. !! 2011. !! 2012. !! 2013. !! style="width:65px;"|О/И !! style="width:65px;"|Поб–пор !! style="width:65px;"|Проценат победа
|-
| colspan="16" | Гренд слем турнири|- 
|style="background:#EFEFEF;" | ОП Аустралије
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|3К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|0/2
| style="text-align:center;"|4:2
| style="text-align:center;"|67%
|- 
|style="background:#EFEFEF;" | Ролан Гарос
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|0/0
| style="text-align:center;"|0:0
| style="text-align:center;"|—
|- 
|style="background:#EFEFEF;" | Вимблдон
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|0/1
| style="text-align:center;"|1:1
| style="text-align:center;"|50%
|- 
|style="background:#EFEFEF;" | Отворено првенство САД
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|0/2
| style="text-align:center;"|4:2
| style="text-align:center;"|67%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Поб–пор на ГС|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0:1|  style="text-align:center; background:#efefef;"|6:2|  style="text-align:center; background:#efefef;"|3:2|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0|  style="text-align:center; background:#efefef;"|0/5|  style="text-align:center; background:#efefef;"|9:5|  style="text-align:center; background:#efefef;"|64%|-
| colspan="16" |Олимпијске игре|-
|style="background:#EFEFEF;"|  Летње олимпијске игре
|colspan=2|<small>Нису одржане
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|colspan=3|<small>Нису одржане
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
|colspan=3|<small>Нису одржане
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|<small>НО
| style="text-align:center;"|1/2| style="text-align:center;"|1:2| style="text-align:center;"|33%|-
| colspan="16" |АТП Мастерс 1000 серија|-
|style="background:#EFEFEF;" | Индијан Велс
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П|  style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|2/8
| style="text-align:center;"|17:6
| style="text-align:center;"|74%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Мајами
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|0/6
| style="text-align:center;"|5:6
| style="text-align:center;"|45%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Монте Карло
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
|  style="text-align:center; background:#0f0;"|П| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|1/2
| style="text-align:center;"|5:1
| style="text-align:center;"|83%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Хамбург /  Мадрид<sup>1
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|0/0
| style="text-align:center;"|0:0
| style="text-align:center;"|—
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Рим
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|0/1
| style="text-align:center;"|2:1
| style="text-align:center;"|67%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Канада
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|0/7
| style="text-align:center;"|4:7
| style="text-align:center;"|36%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Синсинати
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|0/2
| style="text-align:center;"|2:2
| style="text-align:center;"|50%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Мадрид /  Шангај<sup>2
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|0/5
| style="text-align:center;"|1:5
| style="text-align:center;"|17%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Париз
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
|  style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
|  style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|0/3
| style="text-align:center;"|2:3
| style="text-align:center;"|40%
|-
| colspan="16" |Статистике каријере|-
|style="background:#EFEFEF;" |Одиграни турнири
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;" colspan="3"|75|-
|style="background:#EFEFEF;" |Титуле:финала| style="text-align:center;"|0:0
| style="text-align:center;"|1:1
| style="text-align:center;"|1:1
| style="text-align:center;"|1:2
| style="text-align:center;"|0:0
| style="text-align:center;"|0:2
| style="text-align:center;"|1:1
| style="text-align:center;"|1:1
| style="text-align:center;"|1:1
| style="text-align:center;"|1:1
| style="text-align:center;"|1:1
| style="text-align:center;"|0:1
| style="text-align:center;"|8/12| style="text-align:center;"|8:4| style="text-align:center;"|67%|-
|style="background:#EFEFEF;" |Укупно поб—пор| style="text-align:center;"|0:1
| style="text-align:center;"|5:6
| style="text-align:center;"|19:11
| style="text-align:center;"|19:8
| style="text-align:center;"|5:4
| style="text-align:center;"|10:8
| style="text-align:center;"|11:7
| style="text-align:center;"|7:5
| style="text-align:center;"|6:3
| style="text-align:center;"|9:5
| style="text-align:center;"|6:1
| style="text-align:center;"|3:1
| style="text-align:center;"|8/75| style="text-align:center;"|100:60| style="text-align:center;"|62%|-
|style="background:#EFEFEF;" |Проценат победа| style="text-align:center;"|0%
| style="text-align:center;"|45%
| style="text-align:center;"|63%
| style="text-align:center;"|70%
| style="text-align:center;"|56%
| style="text-align:center;"|56%
| style="text-align:center;"|61%
| style="text-align:center;"|58%
| style="text-align:center;"|67%
| style="text-align:center;"|64%
| style="text-align:center;"|86%
| style="text-align:center;"|75%
| style="text-align:center;" colspan="3"|62%
|-
|style="background:#EFEFEF;" |Позиција на крају године
| style="text-align:center;"|942
| style="text-align:center;"|185
| style="text-align:center;"|46
| style="text-align:center;"|49
| style="text-align:center;"|313
| style="text-align:center;"|119
| style="text-align:center;"|92
| style="text-align:center;"|102
| style="text-align:center;"|79
| style="text-align:center;"|113
| style="text-align:center;"|68
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;" colspan="3"|
|}

1Други Мастерс на шљаци се одржавао у Хамбургу до 2009. године, а потом је премештен у Мадрид.

2Претпоследњи Мастерс у сезони се одржавао у Мадриду до 2009. године, а потом је премештен у Шангај.

Однос победа и пораза против осталих тенисера

Против првих 10 на АТП листи 

Имена активних играча су подебљана.

Играчи са позитивним скором против Надала 

Имена активних играча су подебљана.
  Николај Давиденко 6:5
  Доминик Хрбати 2:1
  Алекс Коређа 2:0
  Крис Гучиони 1:0
  Парадорн Сричапан 1:0
  Јоаким Јохансон 1:0
  Оливије Мути 1:0
  Дастин Браун 1:0
  Ник Кирјос 1:0

Зарада од АТП турнира

Дејвис куп

Победе (4)

Мечеви које је одиграо (27)

Појединачна конкуренција (21)

Парови (6)

Мечеви на Олимпијским играма

Референце

Види још 
 Статистике каријере Роџера Федерера
 Статистике каријере Новака Ђоковића

Надал
Рафаел Надал